Ben Sikken (verzetstrijder)
Ben Sikken (violist)